Stati Uniti d'America
 Lake View – città della Contea di Tuscaloosa, Alabama
 Lake View – città della Contea di Phillips, Arkansas
 Lake View – città della Contea di Dillon, Carolina del Sud
 Lake View – città della Contea di Sac, Iowa
 Lake View – plantation della Contea di Piscataquis, Maine
 Lake View – census-designated place della Contea di Val Verde, Texas

 Lake View – un quartiere di Chicago

Pagine correlate 
Lakeview